Il doppio del torneo di tennis Ostend Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Górriz e Libor Pimek che hanno battuto in finale Jeff Belloli e Martin Zumpft 7-6, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Stephen Noteboom /  Fernon Wibier (quarti di finale)
 Mathias Huning /  Jon Ireland (primo turno)

 Marcos Górriz /  Libor Pimek (Campioni)
 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1994